Champions Korea (, транскр. лигы обы леджонды чэмпхионсы кхориа, романиз. rigeu obeu rejeondeu chaempi'eonseu kori'a;  или аббрев. от ) — основная профессиональная лига по компьютерной игре League of Legends для команд из Южной Кореи. LCK рассматривается как сильнейшая в мире профессиональная лига по League of Legends. Проводится совместно KeSPA, Riot Games Korea и кабельным телеканалом OnGameNet, который помимо этого наравне со SPOTV Games имеет право транслировать игры соревнования. 1-й розыгрыш LCK прошёл в 2012 году под названием «Azubu Champions», а выиграл его коллектив «MiG Blaze».

С 2012 по 2014 год проводилось до трёх розыгрышей LCK за сезон. Современный формат с выявлением двух чемпионов за каждый цикл Чемпионата мира по League of Legends сложился с 2015 года, тогда же был наложен запрет на владение одной организацией более чем одним составом в лиге.

Сезон в LCK начинается в январе регулярным сезоном весеннего сплита и заканчивается в августе гранд-финалом летнего сплита. Победитель последнего получает путёвку Чемпионат мира по League of Legends как и команда, которая набрала максимальное количество очков чемпионата за обе части сезона, а оставшаяся позади неё в рейтинге четвёрка команд сражается в региональном финале (проводится по системе «King of the Hill») за одно место на основном международном соревновании по LoL — в итоге 3 команды от LCK на Worlds. Каждый сплит состоит из турнира продвижения (стыковых матчей против команд из лиги Challengers Korea), регулярного сезона и плей-офф. Чемпион весеннего сплита с 2015 года квалифицируется на Mid-Season Invitational.

«Gen.G» являются действующими чемпионами лиги, «SK Telecom T1» — наиболее титулованный коллектив LCK.

История 
В 2012 году League of Legends в Южной Корее превзошла по популярности Starcraft II — по игре жанра MOBA начали проводится соревнования, которые не были обделены поддержкой спонсоров и вещателей. Одним из таких соревнований стала лига The Champions от кабельного телеканала OnGameNet с участием 16 команд. В первых двух сплитах лиги принимали участие коллективы из других частей света — китайцы «World Elite», а также организации «FnaticRaidCall», «Counter Logic Gaming» и «Natus Vincere».

В начале 5-го сезона организациям было запрещено иметь 2 состава в LCK, что спровоцировало массовый роспуск команд, а как следствие – отток игроков преимущественно в LPL.

Матчи лиги до мая 2016 года проводились на киберспортивном стадионе «Йонсан», который располагался в административном округе центра Сеула — Йонсан-гу. «Seoul OGN e-Stadium», вмещающий 800 зрителей, стал новой площадкой проведения соревнования.

Призовые места

Награды MVP сплита

Квалификация на Чемпионат мира по League of Legends

Команды из LCK на международных соревнованиях

См.также 
Mid-Season Invitational
Чемпионат мира по League of Legends

Ссылки 
eSportsWikis,

Примечания 

Южная Корея
Киберспорт в Республике Корея